

Горне Обдоковце — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.
 Долне Обдоковце — село, громада округу Нітра, Нітранський край.